Mathilde von Bayern ist der Name folgender Personen:

 Mathilde von Bayern (1313–1346), Ehefrau von Markgraf Friedrich II. von Meißen
 Mathilde von Bayern (1877–1906), Tochter von König Ludwig III., Ehefrau von Ludwig Gaston von Sachsen-Coburg und Gotha
 Mathilde Karoline von Bayern (1813–1862), Ehefrau von Großherzog Ludwig III. von Hessen und bei Rhein